Алекса́ндр Васи́льевич Андре́ев () — советский войсковой разведчик, участник Великой Отечественной войны, командир взвода разведки  отдельной разведывательной роты 82-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта. Герой Советского Союза (), гвардии младший лейтенант.

Биография 
Родился 4 марта 1921 года в деревне Филиппово (ныне — Кирилловского района Вологодской области) в крестьянской семье. По национальности русский. Член КПСС с 1965 года. До призыва в апреле 1941 году в Красную Армию работал столяром в Ленинграде.

На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 года. 19 января 1945 года командир взвода разведки гвардии младший лейтенант А. Андреев одним из первых в дивизии ворвался в город Лодзь (ныне Польша), где в ходе уличных боёв уничтожил большое количество живой силы противника, а шесть гитлеровцев взял в плен. 6 февраля 1945 года в составе разведгруппы им была осуществлена успешная операция по проникновению внутрь форта Пшицын, были взорваны бронированные ворота форта. В этом бою им лично было уничтожено несколько солдат противника. 11 февраля 1945 года с группой разведчиков проник в форт Бонин (город Познань), истребив в бою свыше десяти гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство
гвардии младшему лейтенанту Андрееву Александру Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6037).

После войны уволен в запас. Жил в Мурманске. В 1980-х годах переехал в Вологду.

Умер 16 сентября 2009 года. Похоронен, согласно завещанию, на малой родине — на кладбище деревни Лукинское  Вологодской области.

Последний Герой Советского Союза, проживавший в Вологодской области.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (№ 6037)
 Орден Ленина
 Орден Отечественной войны I степени
 Орден Красной Звезды
 Орден Славы III степени
 Медали, в том числе:
 Медаль «За освобождение Варшавы»
 Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Память 
 По оставленному завещанию похоронен на кладбище деревни Лукинское Кирилловского района Вологодской области.
 Имя Героя носит средняя школа в селе Ферапонтово Кирилловского района Вологодской области.
 Имя А. В. Андреева высечено на Монументе славы в Кировском сквере Вологды.

Литература

Примечания

Ссылки 
  
 Андреев А. В.
 Вологжане — Герои СССР

Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Разведчики Великой Отечественной войны
Члены КПСС